Дискографията на българската изпълнителка Андреа се състои от 4 студийни албума и 60 видеоклипа. Певицата има договор с музикална компания „Пайнер“ от 2006 до 2015 г. От 2015 г. е самопродуциращ изпълнител.

Албуми

Самостоятелни песни

Поп-фолк песни 
 Пробвай се (дует с Азис) (2012)
 Искам, искам (2012)
 Тук до мен (2012)
 Лош герой (2013)
 Без окови (дует с Honn Kong) (2013)
 Никой друг (2013)
 Няма да съм аз (2013)
 Пий едно от мене (дует с Джена) (2013)
 Най-добрата (ft. Анелия) (2014)
 Искам нещо от теб (дует с Джордан) (2014)
 Секс за ден (дует с Фики) (2015)
 Полудей (2015)
 Твойта кожа (дует с Крум) (2016)
 Всичко ми взе (2016)
 Строго забранено (ft. Сузанита) (2017)
 Мания (2018)
 Как те искам (2019)
 Мен ми стига (дует с Крум) (2019)
 Само твоя (дует със Super Sako) (2019)
 Егоист (2020)
 Ангел (дует с Ангел) (2021)

Песни на други езици 
 Tyalee (трио с Кости и Buppy) (2009)
 Bellezza (трио с Кости и Geo Da Silva) (2009)
 I wanna (трио с Bob Sinclar и Shaggy) (2010)
 Mine (трио с Кости и Mario Winans) (2010)
 Champagne (трио с Кости и Shaggy) (2011)
 Rock your body (дует с Кости) (2011)
 I wonder why (2011)
 Only you (2012)
 Hayati (2013)
 Pozovi me/Обади ми се (дует с Cvija) (2013)
 Zvuk (дует с MC Yankoo) (2013)
 Chupa song (Chupacabra) (дует с Кости) (2013)
 Nuk ka moment (дует с Valton Krasniqi) (2013)
 Peaceful place (дует с Алек Сандър) (2014)
 Besame (трио с Ronny Dae и Beny Blaze) (2014)
 Universal love (дует с Edward Maya) (2015)
 Passion (квартет с Otilia, Shaggy и Кости) (2015)
 Love is mine (2016)
 Vitamin (2017)
 Mania (сръбската версия) (трио с Cvija и MC Yankoo) (2018)
 Heart beating hard (дует със Sergio) (2018)
 Miss California (дует с Mario Joy) (2018)
 Amor Peligroso (2019)
 Soledad (2020)
 Gimme your love (ft. Corey Chorus) (2020)
 Ven Pa Ca (2021)
 Ale le (2021)
 Lights (дует с Josh X) (2021)

Кавър версии

Видеоклипове

Поп-фолк видеоклипове

Видеоклипове на други езици

Други видеоклипове

Източници

Външни препратки 
 Дискография на Андреа в официалния ѝ уебсайт
 Дискография на Андреа в Discogs
 Дискография на Андреа в Signal.bg
 Дискография на Андреа в Andrea Daily

Дискографии на български изпълнители
Дискографии на български попфолк изпълнители